Chichimeca puede referirse a varios temas entre los cuales existe ambigüedad:

El término azteca Chichimeca para denominar a todos los indígenas del norte de México, que eran los Zacatecos, Guachichiles, Guamares, Caxcanes, Tecuexes, entre otros.
Los Chichimecas de Xolotl, legendarios guerreros citados por los aztecas como destructores de Tula, capital del imperio tolteca.
La etnia de los Chichimeca-Jonaz, ubicada en el actual Guanajuato.
El Idioma jonaz de los Chichimecas Jonaz.